Мацеста (значення)

 Мацеста (річка) — назва річки на східному узбережжі Чорного моря.
 Мацеста — курортне містечко на східному узбережжі Чорного моря поблизу Сочі.
 Мацеста (Сочі) — назва житлового району в місті Сочі, Хостинський район.
 Мацеста (станція) — назва станції Північно-Кавказької залізниці.
 Мацеста (пристань) — назва пристані внутрішньоміського водного транспорту в місті Сочі.
 Мацеста (скульптура) — назва скульптурної композиції в місті Сочі.

Багатозначні терміни